Heavy Nova peut désigner : 
 Heavy Nova, un jeu vidéo.
 Heavy Nova, un album de Robert Palmer sorti en 1988.